Биша́йм () — топоним:

 Бишайм — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Нижний Рейн, округ Страсбур, кантон Шильтигайм.
 Бишайм — упразднённый в 2015 году кантон на северо-востоке Франции, в регионе Эльзас, департамент Нижний Рейн, округ Страсбур-Кампань.

См. также 
 Бисайм